Kreuzspitze (Ötztaler Alpen) (3455 m), een berg in de Ötztaler Alpen
Kreuzspitze (Hohe Tauern) (3164 m), een berg in de Hohe Tauern
Kreuzspitze (Ammergauer Alpen) (2185 m), een berg in de Ammergauer Alpen
Kreuzspitze (Zuid-Tirol) (2021 m), een berg in Zuid-Tirol bij La Val